Spanischer Kragen steht für:

 Spanischer Kragen (Kleidungsstück) (auch welscher Kragen), ein Hemdkragen
 Spanischer Kragen, anderer Name für Paraphimose, medizinischer Notfall am Penis